Das Milan Indoor 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 27. Januar bis 2. Februar 2003 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. Das der International Series zugehörige Turnier fand ohne weitere Turniere in dieser Woche direkt im Anschluss an die Australian Open 2003 statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Italiener Davide Sanguinetti, der in diesem Jahr im Viertelfinale dem späteren Turniersieger Martin Verkerk unterlag. Verkerks besiegte seinen einzigen gesetzten Gegner Jewgeni Kafelnikow (Nr. 5 der Setzliste) im Finale, wo er in drei Sätzen gewann und damit seinen ersten Titel der Karriere gewann.
Die Vorjahressieger im Doppel, Karsten Braasch und Andrei Olchowski, spielten dieses Jahr beide nicht das Turnier. Im rein tschechischen Endspiel besiegten die ungesetzten Petr Luxa und Radek Štěpánek die an drei gesetzten Tomáš Cibulec und Pavel Vízner in zwei Sätzen und gewannen damit in dieser Konstellation ihren dritten gemeinsamen Titel. Insgesamt gewann Luxa den dritten und letzten Titel, während Štěpánek den sechsten Titel der Karriere gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Mailand